Spiktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spiktjärnarna, sjö i Filipstads kommun, 
Spiktjärnen (Färnebo socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (7,77 ha)
Spiktjärnen (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Spiktjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (5,47 ha)
Spiktjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (12,9 ha)
Lilla Spiktjärnen, sjö i Bodens kommun, 
Spiktjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 732844-171774), sjö i Bodens kommun, 
Spiktjärnen (Edefors socken, Norrbotten, 734452-172127), sjö i Bodens kommun,  (9,22 ha)
Spiktjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 735953-178123), sjö i Bodens kommun, 
Spiktjärnen (Råneå socken, Norrbotten, 737188-177805), sjö i Bodens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn